Waldstetten ist der Name folgender Orte:

 Waldstetten (Ostalbkreis), Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Waldstetten (Günz), Markt im Landkreis Günzburg, Bayern

 Waldstetten (Balingen), Ortsteil der Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Weilstetten #Geschichte
 Waldstetten (Höpfingen), Ortsteil der Gemeinde Höpfingen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldstetten (Wolferstadt), Ortsteil der Gemeinde Wolferstadt, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Waldstetten, abgegangener Ort im Gutsbezirk Münsingen
 Waldstetten, abgegangener Ort bei Westerheim (Württemberg)

Siehe auch:
 Schlacht bei Waldstetten

 Dürrenwaldstetten, Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen
 Ödenwaldstetten

 Waldstätten